МТЗ-50 «Белару́сь» (жарг. «Полтинник») — марка колёсных универсальных сельскохозяйственных тракторов, выпускавшихся Минским тракторным заводом с 1962 года по 1985 годы.

После окончания Великой Отечественной войны в СССР полным ходом шло восстановление и модернизация промышленности и сельского хозяйства. В начале 1950-х годов принимаются решения о вводе в сельскохозяйственный оборот обширных целинных земель в Казахстане, Поволжье, Урале, и на Дальнем Востоке. Народное хозяйство страны остро нуждалось в новых образцах надёжной и неприхотливой техники.

Весной 1958 года экспериментальный цех Минского тракторного завода им. Ленина представил на рассмотрение научно-технического совета Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника» несколько опытных образцов трактора. По результатам испытаний конструкция была одобрена и трактор был рекомендован к серийному производству как колёсный универсальный, класса 1,4 т. Трактор оснащался атмосферным рядным дизельным двигателем, мощностью не менее 55 л. с.

Трансмиссия трактора оснащалась 9-ступенчатой коробкой передач + 2 передачи заднего хода, что обеспечивало выбор потребных режимов движения при скоростях от 1,65 до 25,5 км/ч.

В 1959 году были закончены государственные испытания, по результатам которых конструкция была доработана, выпущена необходимая документация и сдана в производство. На базе трактора МТЗ-50 была разработана модификация высокой проходимости с двумя ведущими мостами — МТЗ-52.

Трактор строился по традиционной для своего семейства компоновке: полурамная конструкция с несущими картерами узлов трансмиссии, переднее расположение двигателя, задние ведущие колёса увеличенного диаметра, передние направляющие колёса уменьшенного диаметра.

Описание 
Оснащённость и технические характеристики трактора МТЗ-50 и его модификаций могут и в настоящее время соответствовать запросам малых фермерских хозяйств и небольших предприятий. Экономичность расхода топлива составит конкуренцию некоторым современным тракторам.

Колёсные тракторы «Беларусь» семейства МТЗ-50, МТЗ-52 — это универсальные сельскохозяйственные тракторы класса 1,4 т, на которые устанавливались дизельные двигатели Д-50 (50Л).

Трактор сконструирован по нормальной схеме и имеет полурамную конструкцию. Полурама выполнена из двух швеллеров, соединённых между собой передним литым брусом.

Собственно остов трактора состоит из полурамы и трёх агрегатов: муфты сцепления, коробки передач и заднего моста. В передней части остова смонтирован двигатель со вспомогательным оборудованием и радиатор системы охлаждения. Двигатель крепится при помощи шарнирных опор к переднему брусу полурамы и закрыт облицовкой аллигаторного типа с возможностью откидывать её вперёд по ходу трактора.

Непосредственно за двигателем расположены механизмы силовой передачи трактора: муфта сцепления, коробка передач и задний мост, на корпусе которого закреплены механизмы тормозов и установлен вал отбора мощности (ВОМ) а также механизм задней навески гидравлической системы.

Гидравлическая система — раздельно-агрегатная. Насос гидросистемы получает вращение от двигателя через шестерни привода ВОМ. На корпусе муфты сцепления закреплён масляный бак и корпус гидроагрегатов (распределитель, гидроувеличитель сцепного веса). Для работы с прицепными машинами на продольных тягах задней навески установлена поперечина со стандартной прицепной вилкой.

Агротехническая колея переменная и может регулироваться в пределах 1200—1800 мм. Передние малые управляемые и задние колёса большого диаметра защищены крыльями.

Технические характеристики

Двигатель 
На трактора семейства МТЗ-50 (50Л, 50X), МТЗ-52 (52Л) устанавливались дизельные атмосферные двигатели Д-50 и Д-50Л номинальной мощностью  41 кВт (55 л. с.). Двигатели различались лишь системами пуска. Д-50 имел систему пуска от электростартера, а Д-50Л  — от двухтактного бензинового двигателя (пускача).

Конструкция узлов и механизмов двигателя была рассчитана на работу без капитального ремонта до 5000 мото-часов при условии правильной эксплуатации и своевременного обслуживания.

Двигатели четырёхтактные, четырёхцилиндровые рядные с водяным охлаждением и .

Силовая передача 
Силовая передача трактора служит для передачи вращения коленчатого вала двигателя к ведущим колёсам и включает в себя следующие механизмы:
 муфта сцепления,
 соединительная муфта,
 коробка передач,
 задний мост.

Муфта сцепления сухая, однодисковая, постоянно замкнутая. Коробка передач 9-ступенчатая (9 передач для движения вперёд и 2 передачи для движения назад). Для переключения на пониженные передачи используется специальный вал. Задний мост имеет дифференциал с функцией блокировки. Управление блокировкой механическое с помощью педали расположенной на полу кабины.

Ходовая система и рулевое управление 
Подвеска задних колес — жёсткая. На передних колесах используется полужесткая подвеска, имеется специальный балансирный мост.

Задние колеса соединены с осями при помощи «клеммовидных соединений», что позволяет при необходимости без затруднений отсоединить их и позволяет бесступенчато изменять ширину колеи в пределах 1400—2100 мм. Колея передних колёс также регулируется в пределах 1200—1800, но ступенчато, с шагом 100 мм. Дорожный просвет 465 мм. Тормозные механизмы дисковые. Управление поворотом — передними колёсами. Имеется гидроусилитель рулевого управления.

Раздельно-агрегатная гидравлическая система 
Трактор оборудован раздельно-агрегатной гидравлической системой, включающей в себя шестерёнчатый насос НШ-32, приводимый от двигателя, трёхсекционный золотниково-клапанный гидрораспределитель, гидроцилиндр управления навесным оборудованием.

Электрооборудование 
Электрооборудование состоит из следующих основных частей и агрегатов:
 генератор;
 стартёр;
 стартёр пускового двигателя постоянного тока, номинальное напряжение на выходе — 12 В;
 свечи накаливания — СНД-100-Б3, максимальный рабочий ток — 50 А, рабочее напряжение, подводимое к свече — 1,4 В, сопротивление — 0,02 Ом;
 система зажигания.

Модификации 
За годы выпуска, конструкция трактора неоднократно модернизировалась. Для нужд народного хозяйства выпускались специальные модификации:
 МТЗ-60 и МТЗ-62 — с двигателем СМД-12, мощностью 65 л. с. — (выпускалась в основном на экспорт)
 МТЗ-50Х — высококлиренсная хлопководческая, с одним передним колесом или двумя сближенными колёсами (выпускалась совместно с Ташкентским тракторным заводом)
 МТЗ-50К (Т-50К) — крутосклонная колёсная, выпускалась в Тбилиси.
 Т-50В и Т-54В — гусеничная, для работы в виноградниках.
 МТЗ-50Р — полугусеничная, для работы на рисовых чеках.
 МТЗ-52Н — низкоклиренсная, (задние колёса уменьшенного размера, балочный передний мост вместо портального).
 МТЗ-50Л — отличался от МТЗ-50 пусковым устройством двигателя.

За годы выпуска менялся внешний вид и конструкция кабины, хотя индексация оставалась без изменений:
 В начале 1960-х годов с полукруглой решёткой радиатора и бескаркасной кабиной с брезентовой крышей
 С конца 1960-х годов с прямоугольной решёткой радиатора
 В 1970-х годах — с изменённым внешним видом капота
 В конце 1970-х годов — с каркасной кабиной увеличенного размера и стеклопластиковой крышей.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 

Колёсные тракторы
Тракторы Минского тракторного завода
Появились в 1962 году в СССР
Тракторы класса 1,4 тс